Equus to łacińskie słowo oznaczające konia.

 Equus – rodzaj ssaków nieparzystokopytnych z rodziny koniowatych obejmujący konie, zebry i osły
 język equus – metoda porozumienia z końmi
 Equus – sztuka teatralna autorstwa Petera Shaffera

tr:Atgiller#Equus cinsinin türleri